MW-TH steht für:
 , ISO-3166-2-Code des malawischen Distriktes

MWth steht für:
 „Megawatt thermisch“, nicht-gesetzliches Einheitenzeichen für die thermische Leistung

MWTH